Fonetisk alfabet kan henvise til flere artikler:

 Fonetisk alfabet (lydskrift) – et skriftsystem, der beskriver de enkelte lyde i talesprog, som fx det internationale fonetiske alfabet (IPA)
 NATOs fonetiske alfabet – standardiseret fonetisk alfabet til brug ved radiokommunikation

Se også 
 Lydskrift
 Dania (lydskriftsystem)
 SAMPA

Fonetik